YNT steht für:
 Flughafen Yantai Laishan, Shandong, China (IATA-Code)
 Yellow Neapolitan Tuff, siehe Gelber Neapolitanischer Tuff

Abkürzung